Азер Худаяр оглу Худиев (: ) — азербайджанский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана на Украине с 6 сентября 2016 по 12 марта 2020 года.

Биография

На государственной службе 
В 1996—1997 — консультант отделения беженцев и вынужденных переселенцев аппарата главы Исполнительной власти Хатаинского района.

В 1997 году окончил факультет инженерии транспортных средств Азербайджанского технического университета.

В 1997—1998 — старший консультант отделения территориальной администрации аппарата главы исполнительной власти Хатаинского района.

В 1998—1999 — руководитель отдела по работе с политическими партиями и общественными объединениями аппарата главы исполнительной власти Хатаинского района.

На дипломатической работе 
В 2000—2003 — третий секретарь отделения государственного протокола Министерства иностранных дел Азербайджана. В 2001 году окончил факультет административного управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

В 2003—2005 — второй секретарь посольства Азербайджана на Украине, руководитель Молдавского офиса посольства.

В 2005—2007 — первый секретарь Первого территориального отделения Министерства иностранных дел Азербайджана.

В 2007—2008 — первый секретарь посольства Азербайджана в Малайзии.

В 2008—2010 — первый секретарь Второго территориального отделения Министерства иностранных дел Азербайджана.

В 2009—2011 годах учился на факультете международных отношений Дипломатической академии при МИД Украины. В 2011 году также окончил академические курсы стратегических исследований и управления государственной обороны в Военной академии Вооружённых сил Азербайджана.

В 2010—2012 — заведующий отделением, главный координатор Второго территориального отделения Министерства иностранных дел Азербайджана

В 2012 году — Временный поверенный в люблянском офисе посольства Азербайджана в Австрии, Словении и Словакии.

6 сентября 2016 года Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана на Украине. 28 сентября 2016 года вручил копии верительных грамот Министерству иностранных дел Украины, а 26 октября 2016 года — вручил их оригиналы президенту Украины Петру Порошенко. 12 марта 2020-го года по указу Президента Азербайджана Азер Худиев был уволен с должности посла.

Личная жизнь 
Владеет азербайджанским, русским, английским, словацким, сербским и хорватским языками.

Примечания

Ссылки 
 Посол Азербайджана сравнил оккупацию Крыма с событиями в Карабахе
 Caspian Energy. Возобновление проекта Одесса-Броды выгодно для обеих стран, — Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев
 Блог Азера Худиева
 Посольство Азербайджану в Україні. Звернення Посла 
https://zerkalo.az/poslinye-zabavy/

Послы Азербайджана на Украине